La Prva savezna liga FNRJ 1956-1957, conosciuta semplicemente come Prva liga 1956-1957, fu la 28ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, l'undicesima dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo quarto titolo. Avvincente è stata la lotta per evitare la retrocessione con ben 7 squadre (su 14) raccolte in un solo punto.

Il torneo ha presentato una insolitamente lunga (4 mesi) pausa invernale, dal 28 ottobre 1956 al 3 marzo 1957: ciò per permettere alla nazionale olimpica jugoslava, interamente composta da calciatori della Prva liga, di partecipare alle olimpiadi di Melbourne e conquistare la medaglia d'argento.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa Campioni 1957-58 ed alla Coppa Mitropa 1957
      Qualificata alla Coppa Mitropa 1957
      Retrocessa in Druga Liga 1957-1958

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Squadra campione

allenatori: Dragoje Đurić (fino al 18 settembre), Dušan Blagojević (dal 18 settembre)

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1956-1957
Kup Maršala Tita 1956-1957

Collegamenti esterni 
   su historical-lineups
  Stagione 1956-1957 su HRnogomet
  Stagione 1956-1957 su sportsport.ba
  Le stagioni 1955-1962 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1951-1960 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
1957
Campionato jugoslavo di calcio